Па́вел Свириде́нко:
 Свириденко, Павел Алексеевич (1893—1961) — советский зоолог.
 Свириденко, Павел Анатольевич (род. 1985) — российский футболист, защитник.